Natriumhydrogenphosphat ist eine unvollständige Bezeichnung für:
Dinatriumhydrogenphosphat, Na2HPO4
oder
Natriumdihydrogenphosphat, NaH2PO4